Boulet steht für:
 Boulet & Cie, ein französischer Hersteller von Automobilen
 Gilles Roussel, der für seine Comic-Alben das Autoren-Pseudonym „Boulet“ nutzt

Boulet ist der Familienname folgender Personen:
 André Boulet (1923–2012), französischer Schriftsteller
 Jean Boulet (1920–2011), französischer Testpilot
 Magdalena Lewy-Boulet (* 1973), US-amerikanische Marathonläuferin
 Sergio Álvarez Boulet (* 1979), kubanischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Griffon Boulet